Mereni – wieś w Rumunii, w okręgu Aluta, w gminie Bărăști
 Mereni – gmina w Rumunii, w okręgu Covasna
 Mereni – wieś w Rumunii, w okręgu Covasna, w gminie Mereni
 Mereni – gmina w Rumunii, w okręgu Teleorman
 Mereni – gmina w Rumunii, w okręgu Konstanca
 Mereni – wieś w Rumunii, w okręgu Konstanca, w gminie Mereni
 Mereni – wieś w Mołdawii, w rejonie Anenii Noi